Als Gissung (von engl. to guess, schätzen) wird die genäherte Bestimmung des geografischen Standortes eines Schiffes bezeichnet, die meist durch Koppelnavigation erhalten wird, d. h. durch Aufsummierung der zurückgelegten Wegstücke vom letzten Hafen.

Dieser gegisste Ort dient als Basis für astronomische Standlinien, die man durch Messung von zwei oder drei Sternhöhen ermittelt. Der für den genäherten Ort gerechnete Höhenwinkel unterscheidet sich vom gemessenen Winkel und zeigt an, um wie viel der wahre Standort näher beim Stern oder weiter von ihm weg liegt.

Siehe auch 
 Navigation
 Astronavigation

Navigation

en:Dead Reckoning